A Rodovia PR-560 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a rodovia BR-373 à estância de água mineral Santa Clara, no território do município de Candói.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 12,4 km em seu único trecho:

Extensão pavimentada: 12,4 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná